

336001–336100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 336001 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 336002 ||  || 11 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 336003 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 336004 ||  || 11 out 2007 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 336005 ||  || 13 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 336006 ||  || 15 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 336007 ||  || 15 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 336008 ||  || 13 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 336009 ||  || 15 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 336010 ||  || 15 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 336011 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 336012 ||  || 12 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 336013 ||  || 8 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 336014 ||  || 8 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 336015 ||  || 10 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 336016 ||  || 6 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 336017 ||  || 9 out 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 336018 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 336019 ||  || 16 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 336020 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 336021 ||  || 19 out 2007 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 336022 ||  || 19 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 336023 ||  || 19 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 336024 ||  || 20 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 336025 ||  || 30 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 336026 ||  || 31 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 336027 ||  || 8 out 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 336028 ||  || 31 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 336029 ||  || 16 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 336030 ||  || 1 nov 2007 || Lulin Observatory || LUSS || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 336031 ||  || 6 nov 2007 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 336032 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 336033 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 336034 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 336035 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 336036 ||  || 7 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 336037 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 336038 ||  || 18 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 336039 ||  || 12 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 336040 ||  || 11 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 336041 ||  || 12 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 336042 ||  || 7 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 336043 || 2007 WZ || 16 nov 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 336044 ||  || 16 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 336045 ||  || 30 dez 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 336046 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 336047 ||  || 13 jan 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 336048 ||  || 2 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 336049 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 336050 ||  || 30 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 336051 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 336052 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#FFDAB5
| 336053 ||  || 13 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 336054 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 336055 ||  || 25 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 336056 ||  || 29 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 336057 ||  || 2 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 336058 ||  || 3 mar 2008 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 336059 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 336060 ||  || 7 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 336061 ||  || 8 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 336062 ||  || 8 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 336063 ||  || 9 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 336064 ||  || 11 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 336065 ||  || 1 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 336066 ||  || 25 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 336067 ||  || 26 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#88F2FF
| 336068 ||  || 27 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 336069 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 336070 ||  || 29 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 336071 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 336072 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 336073 ||  || 28 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#88F2FF
| 336074 ||  || 26 set 2001 || Eskridge || G. Hug || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 336075 ||  || 29 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 336076 ||  || 30 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 336077 ||  || 31 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 336078 ||  || 31 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 336079 ||  || 2 abr 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 336080 ||  || 1 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 336081 ||  || 3 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 336082 ||  || 3 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 336083 ||  || 3 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 336084 ||  || 5 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 336085 ||  || 5 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 336086 ||  || 7 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 336087 ||  || 6 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 336088 ||  || 9 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 336089 ||  || 12 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 336090 ||  || 13 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 336091 ||  || 11 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 336092 ||  || 13 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 336093 ||  || 3 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 336094 ||  || 24 abr 2008 || Andrushivka || Andrushivka Obs. || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 336095 ||  || 26 abr 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 336096 ||  || 24 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 336097 ||  || 25 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 336098 ||  || 27 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 336099 ||  || 27 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 336100 ||  || 27 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

336101–336200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 336101 ||  || 29 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 336102 ||  || 30 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 336103 ||  || 30 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 336104 ||  || 24 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 336105 ||  || 29 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 336106 ||  || 26 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 336107 ||  || 2 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 336108 Luberon ||  || 2 mai 2008 || Vicques || M. Ory || Mitidika || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 336109 ||  || 2 mai 2008 || Moletai || Molėtai Obs. || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 336110 ||  || 9 mai 2008 || Grove Creek || F. Tozzi || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 336111 ||  || 15 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 336112 ||  || 9 mai 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 336113 ||  || 3 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 336114 ||  || 26 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 336115 ||  || 27 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 336116 ||  || 28 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 336117 ||  || 9 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#88F2FF
| 336118 ||  || 29 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 336119 ||  || 7 jul 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 336120 ||  || 14 jul 2008 || Antares || ARO || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 336121 ||  || 25 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 336122 ||  || 29 jul 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 336123 ||  || 31 jul 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 336124 ||  || 29 jul 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 336125 ||  || 26 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 336126 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 336127 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 336128 ||  || 5 ago 2008 || Hibiscus || S. F. Hönig, N. Teamo || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 336129 ||  || 5 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 336130 ||  || 6 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || Hygiea || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 336131 ||  || 7 ago 2008 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 336132 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 336133 ||  || 5 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 336134 ||  || 2 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 336135 ||  || 24 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || Phocaea || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 336136 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 336137 ||  || 25 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || Mitidika || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 336138 ||  || 25 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 336139 ||  || 26 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 336140 ||  || 27 ago 2008 || Prairie Grass || J. Mahony || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 336141 ||  || 27 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 336142 ||  || 29 ago 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 336143 ||  || 26 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 336144 ||  || 26 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 336145 ||  || 30 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 336146 ||  || 30 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 336147 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 336148 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 336149 ||  || 26 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 336150 ||  || 23 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 336151 ||  || 26 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 336152 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 336153 ||  || 1 set 2008 || Hibiscus || S. F. Hönig, N. Teamo || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 336154 ||  || 3 set 2008 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || Phocaea || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 336155 ||  || 4 set 2008 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 336156 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 336157 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 336158 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 336159 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 336160 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 336161 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 336162 ||  || 2 set 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 336163 ||  || 3 set 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 336164 ||  || 4 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 336165 ||  || 5 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 336166 ||  || 8 set 2008 || Dauban || F. Kugel || Meliboea || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 336167 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 336168 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 336169 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 336170 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 336171 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 336172 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 336173 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 336174 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 336175 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 336176 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 336177 Churri ||  || 14 set 2008 || La Cañada || J. Lacruz || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 336178 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 336179 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 336180 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 336181 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 336182 ||  || 7 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 336183 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 336184 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 336185 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 336186 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 336187 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 336188 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 336189 ||  || 23 ago 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 336190 ||  || 9 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 336191 ||  || 4 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 336192 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 336193 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 336194 ||  || 9 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 336195 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 336196 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 336197 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 336198 ||  || 23 set 2008 || Grove Creek || F. Tozzi || Phocaea || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 336199 ||  || 22 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 336200 ||  || 22 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

336201–336300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 336201 ||  || 22 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 336202 ||  || 22 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 336203 Sandrobuss ||  || 22 set 2008 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 336204 Sardinas ||  || 24 set 2008 || La Cañada || J. Lacruz || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 336205 ||  || 19 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 336206 ||  || 19 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 336207 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 336208 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 336209 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 336210 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 336211 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 336212 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 336213 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 336214 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 336215 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 336216 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 336217 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 336218 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 336219 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 336220 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 336221 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 336222 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 336223 ||  || 22 set 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 336224 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 336225 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 336226 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 336227 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 336228 ||  || 25 set 2008 || Sierra Stars || F. Tozzi || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 336229 ||  || 25 set 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 336230 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 336231 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 336232 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 336233 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 336234 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 336235 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 336236 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 336237 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 336238 ||  || 9 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 336239 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 336240 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 336241 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 336242 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 336243 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 336244 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 336245 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 336246 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 336247 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 336248 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 336249 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 336250 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 336251 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 336252 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 336253 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 336254 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 336255 ||  || 25 set 2008 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 336256 ||  || 29 set 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 336257 ||  || 29 set 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 336258 ||  || 23 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 336259 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 336260 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 336261 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 336262 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 336263 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 336264 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 336265 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 336266 ||  || 22 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 336267 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 336268 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 336269 ||  || 25 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 336270 ||  || 25 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 336271 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 336272 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 336273 ||  || 30 set 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 336274 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 336275 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 336276 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 336277 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 336278 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 336279 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 336280 ||  || 21 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 336281 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 336282 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 336283 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 336284 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 336285 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 336286 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 336287 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 336288 ||  || 22 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 336289 ||  || 25 set 2008 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 336290 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 336291 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 336292 ||  || 27 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 336293 ||  || 27 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 336294 ||  || 23 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 336295 ||  || 21 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 336296 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 336297 ||  || 23 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 336298 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 336299 ||  || 30 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 336300 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|}

336301–336400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 336301 ||  || 2 out 2008 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 336302 ||  || 11 abr 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 336303 ||  || 3 out 2008 || Hibiscus || N. Teamo || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 336304 ||  || 3 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 336305 ||  || 1 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 336306 ||  || 3 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 336307 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 336308 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 336309 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Meliboea || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 336310 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 336311 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 336312 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 336313 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 336314 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 336315 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 336316 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 336317 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 336318 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 336319 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 336320 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 336321 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 336322 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 336323 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 336324 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 336325 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 336326 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 336327 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 336328 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 336329 ||  || 3 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 336330 ||  || 3 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 336331 ||  || 3 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 336332 ||  || 3 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 336333 ||  || 3 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 336334 ||  || 4 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 336335 ||  || 4 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 336336 ||  || 5 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 336337 ||  || 5 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 336338 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 336339 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 336340 ||  || 6 out 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 336341 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 336342 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 336343 ||  || 6 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 336344 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 336345 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 336346 ||  || 7 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 336347 ||  || 7 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 336348 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 336349 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 336350 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 336351 ||  || 8 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 336352 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 336353 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 336354 ||  || 1 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 336355 ||  || 9 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 336356 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 336357 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 336358 ||  || 2 out 2008 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 336359 ||  || 4 out 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 336360 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 336361 || 2008 UT || 19 out 2008 || Wildberg || R. Apitzsch || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 336362 ||  || 7 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 336363 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 336364 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 336365 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 336366 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 336367 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 336368 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 336369 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 336370 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 336371 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 336372 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 336373 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 336374 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 336375 ||  || 20 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 336376 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 336377 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 336378 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 336379 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 336380 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 336381 ||  || 21 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 336382 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 336383 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 336384 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 336385 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 336386 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 336387 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 336388 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 336389 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 336390 ||  || 24 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 336391 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 336392 Changhua ||  || 23 out 2008 || Lulin Observatory || X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 336393 ||  || 27 out 2008 || Sierra Stars || W. G. Dillon, D. Wells || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 336394 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 336395 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 336396 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 336397 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 336398 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 336399 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 336400 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

336401–336500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 336401 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 336402 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 336403 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 336404 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 336405 ||  || 23 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 336406 ||  || 24 out 2008 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 336407 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 336408 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 336409 ||  || 24 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 336410 ||  || 24 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 336411 ||  || 24 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 336412 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 336413 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 336414 ||  || 27 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 336415 ||  || 26 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 336416 ||  || 26 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 336417 ||  || 28 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 336418 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 336419 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 336420 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 336421 ||  || 24 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 336422 ||  || 25 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 336423 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 336424 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 336425 ||  || 25 out 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 336426 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 336427 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 336428 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 336429 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 336430 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 336431 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 336432 ||  || 27 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 336433 ||  || 27 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 336434 ||  || 27 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 336435 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 336436 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 336437 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 336438 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 336439 ||  || 29 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 336440 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 336441 ||  || 29 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 336442 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 336443 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 336444 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 336445 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 336446 ||  || 31 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 336447 ||  || 31 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 336448 ||  || 31 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 336449 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 336450 ||  || 23 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 336451 ||  || 23 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 336452 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 336453 ||  || 28 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 336454 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 336455 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 336456 ||  || 25 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 336457 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 336458 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 336459 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 336460 ||  || 25 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 336461 ||  || 21 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 336462 ||  || 23 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 336463 ||  || 25 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 336464 ||  || 2 nov 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 336465 ||  || 4 nov 2008 || Nazaret || G. Muler || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 336466 ||  || 4 nov 2008 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 336467 ||  || 1 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 336468 ||  || 2 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 336469 ||  || 2 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 336470 ||  || 8 nov 2008 || Andrushivka || Andrushivka Obs. || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 336471 ||  || 9 nov 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 336472 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 336473 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 336474 ||  || 1 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 336475 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 336476 ||  || 2 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 336477 ||  || 2 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 336478 ||  || 2 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 336479 ||  || 2 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 336480 ||  || 3 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 336481 ||  || 3 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 336482 ||  || 4 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 336483 ||  || 6 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 336484 ||  || 6 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 336485 ||  || 6 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 336486 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 336487 ||  || 7 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 336488 ||  || 10 nov 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 336489 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 336490 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 336491 ||  || 18 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 336492 ||  || 18 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 336493 ||  || 17 nov 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 336494 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 336495 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 336496 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 336497 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 336498 ||  || 18 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 336499 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 336500 ||  || 17 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

336501–336600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 336501 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 336502 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 336503 ||  || 20 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 336504 ||  || 20 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 336505 ||  || 30 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 336506 ||  || 30 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 336507 ||  || 29 nov 2008 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 336508 ||  || 24 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 336509 ||  || 24 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 336510 ||  || 24 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 336511 ||  || 19 nov 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 336512 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 336513 ||  || 1 dez 2008 || Skylive || F. Tozzi || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 336514 ||  || 4 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 336515 ||  || 21 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 336516 ||  || 4 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 336517 ||  || 3 dez 2008 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 336518 ||  || 23 dez 2008 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 336519 ||  || 20 dez 2008 || Lulin || LUSS || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 336520 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 336521 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 336522 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 336523 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 336524 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 336525 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 336526 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 336527 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 336528 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 336529 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 336530 ||  || 30 dez 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 336531 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 336532 ||  || 21 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 336533 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 336534 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 336535 ||  || 21 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 336536 ||  || 2 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 336537 ||  || 8 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 336538 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 336539 ||  || 20 jan 2009 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 336540 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 336541 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 336542 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 336543 ||  || 12 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 336544 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 336545 ||  || 24 jan 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 336546 ||  || 25 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 336547 ||  || 30 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 336548 ||  || 30 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 336549 ||  || 2 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 336550 ||  || 14 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 336551 ||  || 14 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 336552 ||  || 16 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 336553 ||  || 1 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 336554 ||  || 26 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#88F2FF
| 336555 ||  || 1 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 336556 ||  || 28 mai 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 336557 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 336558 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 336559 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 336560 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 336561 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 336562 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 336563 ||  || 23 set 2009 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 336564 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 336565 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 336566 ||  || 17 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 336567 ||  || 26 ago 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 336568 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 336569 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 336570 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 336571 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 336572 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 336573 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 336574 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 336575 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 336576 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 336577 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 336578 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 336579 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 336580 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 336581 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 336582 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 336583 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 336584 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 336585 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 336586 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 336587 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 336588 ||  || 21 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 336589 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 336590 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 336591 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 336592 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 336593 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 336594 ||  || 10 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 336595 ||  || 14 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 336596 ||  || 10 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 336597 ||  || 11 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 336598 ||  || 11 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 336599 ||  || 15 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 336600 ||  || 14 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

336601–336700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 336601 ||  || 14 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 336602 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 336603 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 336604 ||  || 18 out 2009 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 336605 ||  || 20 out 2009 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 336606 ||  || 21 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 336607 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 336608 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 336609 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 336610 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 336611 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 336612 ||  || 21 out 2009 || Kachina || J. Hobart || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 336613 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 336614 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 336615 ||  || 9 nov 2009 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 336616 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 336617 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 336618 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 336619 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 336620 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 336621 ||  || 11 nov 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 336622 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 336623 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 336624 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 336625 ||  || 15 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 336626 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 336627 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 336628 ||  || 12 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 336629 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 336630 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 336631 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 336632 ||  || 10 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 336633 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 336634 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 336635 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 336636 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 336637 ||  || 16 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 336638 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 336639 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 336640 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 336641 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 336642 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 336643 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 336644 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 336645 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 336646 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 336647 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 336648 ||  || 14 dez 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 336649 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 336650 ||  || 17 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 336651 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 336652 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 336653 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 336654 ||  || 12 dez 2009 || Mayhill || iTelescope Obs. || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 336655 ||  || 9 dez 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 336656 ||  || 15 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 336657 ||  || 15 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 336658 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 336659 ||  || 10 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 336660 ||  || 12 dez 2009 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=661 bgcolor=#FFDAB5
| 336661 ||  || 13 dez 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 336662 ||  || 15 dez 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 336663 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 336664 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 336665 ||  || 28 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 336666 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 336667 ||  || 25 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 336668 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 336669 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 336670 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 336671 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 336672 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 336673 ||  || 7 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 336674 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 336675 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 336676 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 336677 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 336678 ||  || 7 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 336679 ||  || 10 jan 2010 || Málaga || Málaga Obs. || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 336680 Pavolpaulík ||  || 10 jan 2010 || Mayhill || S. Kürti || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 336681 ||  || 7 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 336682 ||  || 7 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 336683 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 336684 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 336685 ||  || 6 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 336686 ||  || 6 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 336687 ||  || 10 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 336688 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 336689 ||  || 13 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 336690 ||  || 7 jan 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 336691 ||  || 13 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 336692 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 336693 ||  || 12 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 336694 Fey ||  || 8 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 336695 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 336696 ||  || 18 jan 2010 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 336697 ||  || 20 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 336698 Melbourne || 2010 CJ || 5 fev 2010 || Tzec Maun || E. Schwab || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 336699 ||  || 6 fev 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 336700 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

336701–336800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 336701 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 336702 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 336703 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 336704 ||  || 5 fev 2010 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 336705 ||  || 12 fev 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 336706 ||  || 27 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 336707 ||  || 26 ago 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || Phocaea || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 336708 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 336709 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 336710 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 336711 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 336712 ||  || 15 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 336713 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 336714 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 336715 ||  || 13 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 336716 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 336717 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 336718 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 336719 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 336720 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 336721 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 336722 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 336723 ||  || 4 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 336724 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 336725 ||  || 20 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 336726 ||  || 28 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 336727 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 336728 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 336729 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 336730 ||  || 18 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 336731 ||  || 16 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 336732 ||  || 7 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 336733 ||  || 9 mar 2010 || Jarnac || Jarnac Obs. || Ursula || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 336734 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 336735 ||  || 11 mar 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 336736 ||  || 14 mar 2010 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 336737 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 336738 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 336739 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 336740 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 336741 ||  || 13 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 336742 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 336743 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 336744 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 336745 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 336746 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 336747 ||  || 25 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 336748 ||  || 25 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 336749 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 336750 ||  || 4 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 336751 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 336752 ||  || 7 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 336753 ||  || 28 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 336754 ||  || 23 mai 2010 || WISE || WISE || Pallas || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 336755 ||  || 27 mai 2010 || WISE || WISE || Brangane || 
|-id=756 bgcolor=#DFDFFF
| 336756 ||  || 1 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=757 bgcolor=#FFDAB5
| 336757 ||  || 19 mar 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 336758 ||  || 18 ago 2010 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 336759 ||  || 8 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 336760 ||  || 4 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 336761 ||  || 11 nov 2007 || Siding Spring || SSS || Juno || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 336762 ||  || 31 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 336763 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 336764 ||  || 1 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 336765 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 336766 ||  || 22 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 336767 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 336768 ||  || 11 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 336769 ||  || 30 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 336770 ||  || 15 jan 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 336771 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 336772 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 336773 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 336774 ||  || 12 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 336775 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 336776 ||  || 9 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 336777 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 336778 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 336779 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 336780 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 336781 ||  || 5 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 336782 ||  || 22 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 336783 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Chloris || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 336784 ||  || 24 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 336785 ||  || 26 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Meliboea || 
|-id=786 bgcolor=#FFDAB5
| 336786 ||  || 15 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 336787 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 336788 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 336789 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 336790 ||  || 10 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 336791 ||  || 10 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 336792 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 336793 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#FFDAB5
| 336794 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 336795 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 336796 ||  || 20 mar 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 336797 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 336798 ||  || 8 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 336799 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 336800 ||  || 20 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

336801–336900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 336801 ||  || 28 jul 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 336802 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 336803 ||  || 31 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 336804 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 336805 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 336806 ||  || 28 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 336807 ||  || 22 fev 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 336808 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 336809 ||  || 4 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 336810 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 336811 ||  || 23 ago 2001 || Pic du Midi || Pic du Midi Obs. || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 336812 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 336813 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 336814 ||  || 14 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 336815 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 336816 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 336817 ||  || 9 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 336818 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 336819 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 336820 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 336821 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 336822 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 336823 ||  || 24 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 336824 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 336825 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 336826 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 336827 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 336828 ||  || 20 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 336829 ||  || 23 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 336830 ||  || 19 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 336831 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 336832 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 336833 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 336834 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 336835 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 336836 ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 336837 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 336838 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 336839 ||  || 15 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 336840 ||  || 19 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 336841 ||  || 21 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 336842 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 336843 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 336844 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 336845 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 336846 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 336847 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 336848 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 336849 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 336850 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 336851 ||  || 30 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 336852 ||  || 12 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 336853 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 336854 ||  || 29 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 336855 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 336856 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 336857 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 336858 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 336859 ||  || 24 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 336860 ||  || 31 ago 2008 || Moletai || K. Černis || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 336861 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 336862 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 336863 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 336864 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 336865 ||  || 22 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 336866 ||  || 6 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 336867 ||  || 1 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 336868 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 336869 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 336870 ||  || 15 jul 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 336871 ||  || 8 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 336872 ||  || 1 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 336873 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 336874 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 336875 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 336876 ||  || 23 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 336877 ||  || 16 mai 2007 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 336878 ||  || 21 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 336879 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 336880 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 336881 ||  || 6 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 336882 ||  || 25 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 336883 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 336884 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 336885 ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 336886 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 336887 ||  || 23 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 336888 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 336889 ||  || 15 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 336890 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 336891 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 336892 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 336893 ||  || 9 fev 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 336894 ||  || 10 mar 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 336895 ||  || 16 jul 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 336896 ||  || 26 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 336897 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 336898 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 336899 ||  || 29 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 336900 ||  || 16 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

336901–337000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 336901 ||  || 24 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 336902 ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 336903 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 336904 ||  || 28 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 336905 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 336906 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 336907 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 336908 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 336909 ||  || 8 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 336910 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 336911 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 336912 ||  || 14 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 336913 ||  || 12 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 336914 ||  || 11 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 336915 ||  || 25 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 336916 ||  || 13 jun 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 336917 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 336918 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 336919 ||  || 4 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 336920 ||  || 14 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 336921 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 336922 ||  || 6 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 336923 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 336924 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 336925 ||  || 4 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 336926 ||  || 2 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 336927 ||  || 17 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 336928 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 336929 ||  || 12 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 336930 ||  || 3 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 336931 ||  || 5 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 336932 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 336933 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 336934 ||  || 11 mai 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 336935 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 336936 ||  || 22 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 336937 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 336938 ||  || 30 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 336939 ||  || 13 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 336940 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 336941 ||  || 20 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 336942 ||  || 9 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 336943 ||  || 29 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 336944 ||  || 13 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 336945 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 336946 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 336947 ||  || 3 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 336948 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 336949 ||  || 17 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 336950 ||  || 3 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 336951 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 336952 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 336953 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 336954 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 336955 ||  || 11 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 336956 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 336957 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 336958 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 336959 ||  || 27 jul 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 336960 ||  || 17 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 336961 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 336962 ||  || 26 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 336963 ||  || 29 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 336964 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 336965 ||  || 18 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 336966 ||  || 13 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 336967 ||  || 15 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 336968 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 336969 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 336970 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 336971 ||  || 7 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 336972 ||  || 14 set 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 336973 ||  || 6 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 336974 ||  || 2 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 336975 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 336976 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 336977 ||  || 23 jun 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 336978 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 336979 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 336980 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 336981 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 336982 ||  || 17 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 336983 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 336984 ||  || 2 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 336985 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 336986 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 336987 ||  || 7 out 2005 || Mauna Kea || A. Boattini || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 336988 ||  || 13 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 336989 ||  || 27 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 336990 ||  || 4 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 336991 ||  || 30 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 336992 ||  || 21 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=993 bgcolor=#88F2FF
| 336993 ||  || 11 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 336994 ||  || 15 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 336995 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 336996 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#FFDAB5
| 336997 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 336998 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 336999 ||  || 27 mar 2009 || Siding Spring || SSS || Juno || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 337000 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (335001)–(340000) (IAU Minor Planet Center)

336